Rogue Trader bezeichnet

 Rogue Trader (2021), Kinofilm von David Preute aus dem Jahr 2021
 den Originaltitel des Films Das schnelle Geld – Die Nick-Leeson-Story
 den Originaltitel des Tabletop-Spiels Warhammer 40.000
 den Originaltitel eines Pen-&-Paper-Rollenspiels Freihändler: Warhammer-40.000-Rollenspiel#Freihändler

Siehe auch Rogue Traders (australische Dance-Band)